Мария Кириленко и Надя Петрова са победителки от миналото издание, но Кириленко не се включва в турнира. Петрова избира за своя партньорка Катарина Среботник.

Поставени двойки 
  Сара Ерани /  Роберта Винчи (полуфинал)
  Андреа Хлавачкова /  Луцие Храдецка (1 кръг)
  Надя Петрова /  Катарина Среботник
  Екатерина Макарова /  Елена Веснина (четвъртфинал)
  Лизел Хубер /  Мария Хосе Мартинес Санчес (четвъртфинал, отказват се поради травма на лявото коляно у Мартинес Санчес)
  Ракел Копс-Джоунс /  Абигейл Спиърс (1 кръг)
  Бетани Матек Сандс /  Саня Мирза (четвъртфинал)
  Юлия Гьоргес /  Ярослава Шведова (четвъртфинал)

Схема на двойки

Горна половина

Долна половина

Външни препратки 
 Схема на двойки

WTA Тур 2013
Сони Оупън Тенис